Zwielicht steht für:

 Dämmerlicht, siehe Dämmerung
 Zwielicht (Eichendorff), Gedicht von Joseph von Eichendorff
 Zwielicht (1940), deutscher Film von Rudolf van der Noss
 Zwielicht (Film), US-amerikanischer Thriller (Primal Fear, 1996)
 Zwielicht (Musikmagazin), deutsche Zeitschrift
 Zwielicht (Band), deutsche Mittelalter-Rockband
 Zwielicht (Rolf Schneider), Hörspiel von Rolf Schneider 
 

Siehe auch:
 Twilight